Y ándale (span. Bezeichnung für Und auf geht‘s) ist ein mexikanisches Lied aus der Feder von Minerva Elizondo, das unter anderem von Linda Ronstadt, Adriana Bottina und Antonio Aguilar aufgenommen wurde. Das Trinklied fand auch Eingang in die kolumbianisch-mexikanische Telenovela La hija del mariachi, wo es von Carolina Ramírez gesungen wurde.

Text

Einzelnachweise 

Lied 1951
Musik (Mexiko)